Greatest Hits From the Bong — збірка хітів гурту Cypress Hill. Виданий 2005 року лейблом  Columbia. Альбом відносять до напрямків реп, хіп-хоп.

Список пісень 
 How I Could Just Kill a Man
 Hand on the Pump
 Latin Lingo
 Insane in the Brain
 I Ain't Goin' Out Like That
 Throw Your Set in the Air
 Dr. Greenthumb
 (Rock) Superstar
 Latin Thugs Explicit (разом з Tego Calderon)
 The Only Way
 EZ Come EZ Go
 Latin Thugs (Reggaeton Mix)

Посилання 

Альбоми Cypress Hill
Музичні альбоми 2005
Англомовні музичні альбоми